Гольцовский сельсовет

 Гольцовский сельсовет — в Луховицком районе Московской области (до 1994)
 Гольцовский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (1927—1954)